Andy Warhol – artista statunitense
 Andy Warhol – brano musicale di David Bowie
 Andy Warhol – cortometraggio del 1965 diretto da Marie Menken
 Andy Warhol – documentario del 1987 diretto da Kim Evans e Lana Jokel
 Andy Warhol: The Complete Picture – documentario del 2002 diretto da Chris Rodley
 Andy Warhol: A Documentary Film – documentario del 2006 diretto da Ric Burns